Пурисима Консепсион има више значења:

 Пурисима Консепсион, Лома Колорада (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пурисима Консепсион (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пурисима Консепсион (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику